Les Fringillidae (ou Fringillidés en français) sont une famille de passereaux constituée de plus de  et de près de .

Systémique 

Dans la classification de Sibley-Ahlquist, les fringillidés constituent un groupe beaucoup plus large englobant en plus des  citées ci-dessous, de nombreuses autres familles (Cardinalidés, Thraupidés, Embérizidés, Parulidés et Ictéridés).

L'étude phylogénique d'ampleur de Zuccon  (2012) vient bouleverser les connaissances sur cette famille et entraîne de profonds changements dans les positions systématiques. Cette étude permet d'identifier trois clades, la sous-famille fringillinés, constituée du genre holarctique Fringilla ; la sous-famille , composée des genres néotropicaux Euphonia, Chlorophonia ; et finalement la large sous-famille des Carduelinae, composée du reste de la famille. L'étude invalide l'existence de la sous-famille des Drepanidinae (parfois considérée comme une famille à part entière) et la considère comme appartenant à la sous-famille des carduélinés et à la tribu des drepanidini, insérant directement les trois espèces de drépanis analysées entre les genres chinois Eophona et eurasiatique Carpodacus.

Liste des genres 

Classement alphabétique

Liste des espèces 
D'après la classification de référence (version 5.2, 2015) du Congrès ornithologique international (ordre phylogénique) :

 Fringilla coelebs – Pinson des arbres
 Fringilla teydea – Pinson bleu
 Fringilla montifringilla – Pinson du Nord
 Mycerobas icterioides – Gros-bec noir et jaune
 Mycerobas affinis – Gros-bec voisin
 Mycerobas melanozanthos – Gros-bec à ailes tachetées
 Mycerobas carnipes – Gros-bec à ailes blanches
 Hesperiphona vespertina – Gros-bec errant
 Hesperiphona abeillei – Gros-bec à capuchon
 Coccothraustes coccothraustes – Gros-bec casse-noyaux
 Eophona migratoria – Gros-bec migrateur
 Eophona personata – Gros-bec masqué
 Pinicola enucleator – Durbec des sapins
 Pyrrhula nipalensis – Bouvreuil brun
 Pyrrhula aurantiaca – Bouvreuil orangé
 Pyrrhula erythrocephala – Bouvreuil à tête rouge
 Pyrrhula erythaca – Bouvreuil à tête grise
 Pyrrhula leucogenis – Bouvreuil des Philippines
 Pyrrhula pyrrhula – Bouvreuil pivoine
 Pyrrhula murina – Bouvreuil des Açores
 Rhodopechys sanguineus – Roselin à ailes roses
 Rhodopechys alienus – (?)
 Bucanetes githagineus – Roselin githagine
 Bucanetes mongolicus – Roselin de Mongolie
 Agraphospiza rubescens – Roselin de Blanford
 Callacanthis burtoni – Roselin de Burton
 Pyrrhoplectes epauletta – Pyrrhoplecte à nuque d'or
 Procarduelis nipalensis – Roselin sombre
 Leucosticte nemoricola – Roselin de Hodgson
 Leucosticte brandti – Roselin de Brandt
 Leucosticte sillemi – Roselin de Sillem
 Leucosticte arctoa – Roselin brun
 Leucosticte tephrocotis – Roselin à tête grise
 Leucosticte atrata – Roselin noir
 Leucosticte australis – Roselin à tête brune
 Carpodacus erythrinus – Roselin cramoisi
 Carpodacus sipahi – Cipaye écarlate
 Carpodacus ferreorostris – Roselin des Bonin
 Carpodacus rubicilloides – Roselin strié
 Carpodacus rubicilla – Roselin tacheté
 Carpodacus grandis – Roselin de Blyth
 Carpodacus rhodochlamys – Roselin à dos rouge
 Carpodacus pulcherrimus – Roselin superbe
 Carpodacus davidianus – (?)
 Carpodacus waltoni – Roselin de Stresemann
 Carpodacus rodochroa – Roselin à sourcils roses
 Carpodacus edwardsii – Roselin d'Edwards
 Carpodacus rodopeplus – Roselin à ailes tachetées
 Carpodacus verreauxii – (?)
 Carpodacus vinaceus – Roselin vineux
 Carpodacus formosanus – (?)
 Carpodacus synoicus – Roselin du Sinaï
 Carpodacus stoliczkae – (?)
 Carpodacus roborowskii – Roselin de Roborowski
 Carpodacus sibiricus – Roselin à longue queue
 Carpodacus roseus – Roselin rose
 Carpodacus trifasciatus – Roselin à trois bandes
 Carpodacus thura – Roselin de Thura
 Carpodacus dubius – (?)
 Carpodacus puniceus – Roselin à gorge rouge
 Carpodacus subhimachalus – (?)
 Melamprosops phaeosoma – Po-o-uli masqué
 Paroreomyza maculata – Grimpeur d'Oahu
 Paroreomyza flammea – Grimpeur de Molokai
 Paroreomyza montana – Grimpeur de Maui
 Oreomystis bairdi – Grimpeur de Kauai
 Telespiza cantans – Psittirostre de Laysan
 Telespiza ultima – Psittirostre de Nihoa
 Loxioides bailleui – Psittirostre palila
 Rhodacanthis flaviceps – Petit Psittirostre
 Rhodacanthis palmeri – Psittirostre de Palmer
 Chloridops kona – Psittirostre à gros bec
 (?)Psittirostra psittacea – Psittirostre psittacin
 Dysmorodrepanis munroi – Psittirostre de Munro
 Vestiaria coccinea – Iiwi rouge
 Drepanis pacifica – Drépanide mamo
 Drepanis funerea – Drépanide noir
 Ciridops anna – Ciridopse d'Anna
 Palmeria dolei – Palmérie huppée
 Himatione sanguinea – Picchion cramoisi
 Himatione fraithii – (?)
 Viridonia sagittirostris – Grand Amakihi
 Akialoa obscura – Akialoa d'Hawaï
 Akialoa ellisiana – Akialoa d'Oahu
 Hemignathus lucidus – Hémignathe nukupuu
 Hemignathus wilsoni – Hémignathe akiapolaau
 Pseudonestor xanthophrys – Psittirostre de Maui
 Magumma parva – Anianiau de Kauai
 Manucerthia mana – Loxopse mana
 Loxops caeruleirostris – Loxopse de Kauai
 Loxops coccineus – Loxopse des Hawaï
 Chlorodrepanis virens – Amakihi familier
 Chlorodrepanis flava – Amakihi d'Oahu
 Chlorodrepanis stejnegeri – Amakihi de Kauai
 Haemorhous purpureus – Roselin pourpré
 Haemorhous cassinii – Roselin de Cassin
 Haemorhous mexicanus – Roselin familier
 Chloris chloris – Verdier d'Europe
 Chloris sinica – Verdier de Chine
 Chloris spinoides – Verdier de l'Himalaya
 Chloris monguilloti – Verdier du Viêt Nam
 Chloris ambigua – Verdier d'Oustalet
 Rhodospiza obsoleta – Roselin de Lichtenstein
 Rhynchostruthus socotranus – Grand-verdier de Socotra
 Rhynchostruthus percivali – Grand-verdier d'Arabie
 Rhynchostruthus louisae – Grand-verdier de Somalie
 Linurgus olivaceus – Linurge loriot
 Crithagra rufobrunnea – Serin roux
 Crithagra concolor – (?)
 Crithagra citrinelloides – Serin d'Abyssinie
 Crithagra frontalis – Serin à diadème
 Crithagra hyposticta – Serin est-africain
 Crithagra capistrata – Serin à masque noir
 Crithagra koliensis – Serin du Koli
 Crithagra scotops – Serin forestier
 Crithagra leucopygia – Serin à croupion blanc
 Crithagra atrogularis – Serin à gorge noire
 Crithagra xanthopygia – Serin à croupion jaune
 Crithagra reichenowi – Serin de Reichenow
 Crithagra rothschildi – Serin d'Arabie
 Crithagra flavigula – Serin à gorge jaune
 Crithagra xantholaema – Serin de Salvadori
 Crithagra citrinipectus – Serin à poitrine citron
 Crithagra mozambica – Serin du Mozambique
 Crithagra dorsostriata – Serin à ventre blanc
 Crithagra ankoberensis – Serin d'Ankober
 Crithagra menachensis – Serin du Yémen
 Crithagra totta – Serin totta
 Crithagra symonsi – Serin de Symons
 Crithagra donaldsoni – Serin à gros bec
 Crithagra buchanani – Serin de Buchanan
 Crithagra flaviventris – Serin de Sainte-Hélène
 Crithagra sulphurata – Serin soufré
 Crithagra reichardi – Serin de Reichard
 Crithagra gularis – Serin gris
 Crithagra canicapilla – Serin ouest-africain
 Crithagra mennelli – Serin oreillard
 Crithagra tristriata – Serin à trois raies
 Crithagra albogularis – Serin à gorge blanche
 Crithagra burtoni – Serin de Burton
 Crithagra striolata – Serin strié
 Crithagra whytii – Serin bridé
 Crithagra melanochroa – Serin des Kipengere
 Crithagra leucoptera – Serin bifascié
 Linaria flavirostris – Linotte à bec jaune
 Linaria cannabina – Linotte mélodieuse
 Linaria yemenensis – Linotte du Yémen
 Linaria johannis – Linotte de Warsangli
 Acanthis flammea – Sizerin flammé
 Acanthis hornemanni – Sizerin blanchâtre
 Loxia pytyopsittacus – Bec-croisé perroquet
 Loxia scotica – Bec-croisé d'Écosse
 Loxia curvirostra – Bec-croisé des sapins
 Loxia leucoptera – Bec-croisé bifascié
 Loxia megaplaga – Bec-croisé d'Hispaniola
 Chrysocorythus estherae – Serin malais
 Carduelis carduelis – Chardonneret élégant
 Carduelis citrinella – Venturon montagnard
 Carduelis corsicana – Venturon corse
 Serinus pusillus – Serin à front d'or
 Serinus serinus – Serin cini
 Serinus syriacus – Serin syriaque
 Serinus canaria – Serin des Canaries
 Serinus canicollis – Serin du Cap
 Serinus flavivertex – Serin à calotte jaune
 Serinus nigriceps – Serin à tête noire
 Serinus alario – Serin alario
 Spinus thibetanus – Serin du Tibet
 Spinus lawrencei – Chardonneret gris
 Spinus tristis – Chardonneret jaune
 Spinus psaltria – Chardonneret mineur
 Spinus spinus – Tarin des aulnes
 Spinus dominicensis – Chardonneret des Antilles
 Spinus pinus – Tarin des pins
 Spinus atriceps – Tarin sombre
 Spinus notatus – Chardonneret à tête noire
 Spinus barbatus – Chardonneret à menton noir
 Spinus xanthogastrus – Chardonneret à ventre jaune
 Spinus olivaceus – Chardonneret olivâtre
 Spinus magellanicus – Chardonneret de Magellan
 Spinus siemiradzkii – Chardonneret safran
 Spinus yarrellii – Chardonneret de Yarrell
 Spinus cucullatus – Chardonneret rouge
 Spinus atratus – Chardonneret noir
 Spinus uropygialis – Chardonneret à croupion jaune
 Spinus crassirostris – Chardonneret à bec épais
 Spinus spinescens – Chardonneret des Andes
 Euphonia jamaica – Organiste de Jamaïque
 Euphonia plumbea – Organiste plombé
 Euphonia affinis – Organiste de brousse
 Euphonia luteicapilla – Organiste à calotte jaune
 Euphonia chlorotica – Organiste chlorotique
 Euphonia trinitatis – Organiste de Trinidad
 Euphonia concinna – Organiste du Magdalena
 Euphonia saturata – Organiste à calotte d'or
 Euphonia finschi – Organiste de Finsch
 Euphonia violacea – Organiste téité
 Euphonia laniirostris – Organiste à bec épais
 Euphonia hirundinacea – Organiste à gorge jaune
 Euphonia chalybea – Organiste chalybée
 Euphonia elegantissima – Organiste à capuchon
 Euphonia cyanocephala – Organiste doré
 Euphonia musica – Organiste louis-d'or
 Euphonia fulvicrissa – Organiste cul-roux
 Euphonia imitans – Organiste moucheté
 Euphonia gouldi – Organiste olive
 Euphonia chrysopasta – Organiste fardé
 Euphonia mesochrysa – Organiste mordoré
 Euphonia minuta – Organiste cul-blanc
 Euphonia anneae – Organiste à couronne rousse
 Euphonia xanthogaster – Organiste à ventre orange
 Euphonia rufiventris – Organiste à ventre roux
 Euphonia pectoralis – Organiste à ventre marron
 Euphonia cayennensis – Organiste nègre
 Chlorophonia flavirostris – Organiste à col jaune
 Chlorophonia cyanea – Organiste à nuque bleue
 Chlorophonia pyrrhophrys – Organiste à ventre brun
 Chlorophonia occipitalis – Organiste à calotte bleue
 Chlorophonia callophrys – Organiste à sourcils jaunes

Parmi celles-ci,  sont éteintes.

Phylogénie

Galerie

Voir aussi

Références

Bibliographie 
 M. Ottaviani, Monographie des Fringilles (fringillinés – carduélinés). Histoire naturelle et photographies, , 488 pp., Éditions Prin, 45140 Ingré (France), 2008.
 D. Zuccon, R. Prys-Jones, P. C. Rasmussen et P.G.P. Ericson, « The phylogenetic relationships and generic limits of finches (Fringillidae) », Mol. Phylogenet. Evol., 62, 2012, 581-596.
 H.R.L.Lerner, M. Meyer, H. F. James, M. Hofreiter et R.C. Fleischer, « Multilocus Resolution of Phylogeny and Timescale in the Extant Adaptive Radiation of Hawaiian Honeycreepers », Current Biology, 21, 2011, 1-7.
 T. Töpfer, E. Haring, T. R. Birkhead, R. J. Lopes, L. Liu Severinghaus, J. Martens, M. Päckert, « A molecular phylogeny of bullfinches Pyrrhula Brisson, 1760 (Aves: Fringillidae) », Mol. Phylogenet. Evol., 58, 2011, 271-282.

Liens externes 
 .
 .
 .
 .
 
 .

Famille d'oiseaux (nom scientifique)
 
Éponyme d'un objet céleste